Гран-при Венгрии 2003 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме Хунгароринг в  Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 24 августа 2003 года.

Победителем гонки стал гонщик Рено Фернандо Алонсо, став самым молодым победителем. До этого с 1952 года звание самого юного победителя Гран-При носил Трой Раттмен.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Хуан Пабло Монтойя 1:22,095
 Первая победа: Фернандо Алонсо. Алонсо стал самым юным победителем Гран-при в истории Формулы-1, в возрасте 22 года 26 дней.
 Первый Гран-при для Жолта Баумгартнера, единственного венгерского гонщика Формулы-1.
 Трехсотый Гран-при в истории команды Минарди

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Венгрии